

Sigle 
 Magnum bullarium Romanum
 Master boot record
 Minimum bounding rectangle  – rettangolo minimo utilizzato nell'albero R-tree
 Morskoj Blizhnij Razvedchik  – ricognitore marino a corto raggio, nelle sigle impiegate dalla V-VS
 Membrane Biological Reactor – Bioreattori a Membrana

Codici 
 MBR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mbout (Mauritania)
 mbr – codice ISO 639-3 della lingua nukak makú